Folketingsvalget den 6. juli 1920.

(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.

1920-07-06
Politiske valg i 1920